Un oiseau rare est un oiseau dont la présence dans une zone géographique donnée est inhabituelle. Cette présence peut être due à des facteurs naturels comme des coups de vent ou des erreurs de trajectoire lors des migrations. Le terme erratique est quelquefois utilisé mais il peut porter à confusion, ne signifiant pas toujours le résultat d'un changement de zones de résidence habituel à la suite d'une erreur de migration.

Inventaire des oiseaux rares 
Des organismes sont spécialisés dans l'inventaire des oiseaux rares. Les différents organismes européens se sont regroupés au sein de l'Association of European Rarities Committees. Cette dernière a été fondée en 1993 sur l'île d'Heligoland et a pour but :
 d'encourager la création d'associations chargées d'examiner les cas dans chaque pays européen ;
 d'apporter une aide à ces associations nationales lorsque cela leur est demandé ;
 de préparer et maintenir à jour une liste des oiseaux d'Europe ;
 d'organiser des colloques internationaux afin de maintenir les contacts entre les associations.

Liste des associations européennes 

 Avifaunistische Kommission (Autriche)
 Belarus Ornitho-Faunistic Commission (Biélorussie)
 Belgian Bird Rarities Committee (Belgique) : Commission d'Homologation (Communauté française) et Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (Communauté flamande)
 BUNARCO et Bulgarian Society for the protection of Birds (Bulgarie)
 Cyprus Rarities Committee (Chypre)
 Faunisticka komise CSO (Tchéquie)
 Sjaldenhedsudvalget (Danemark)
 Eesti Linnuharulduste Komisjon (Estonie)
 Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen Rariteettikomitea (Finlande)
 Comite d'Homologation National et Commission de l'Avifaune Française (France)
 Deutsche Seltenheitenkommission (Allemagne)
 British Birds Rarities Committee et le British Ornithologists' Union Records Committee (Royaume-Uni)
 George Handrinos (Grèce)
 Hungarian Rarities Committee (Hongrie)
 Flækingsfuglanefndin (Islande)
 Irish Rare Birds Committee (Irlande)
 Comitato di Omologazione Italiano (Italie)
 Latvijas Ornithofaunistikas Komisijas (Lettonie)
 Petras Kurlavicius (Lituanie)
 Luxemburger Homologations-Kommission (Luxembourg)
 Birdlife Malta (Malte)
 Commissie Dwaalgasten Nedelerlandse Avifauna (Pays-Bas)
 Norsk Sjeldenhetskomite for Fugle (Norvège)
 Komisja Faunistyczna (Pologne)
 Comité Português de Raridades (Portugal)
 Societatea Ornitologica Româna (Roumanie)
 Slovenska Ornithologicka Spolocnost (Slovaquie)
 Bird Watching & Bird Study Association of Slovenia (Slovénie)
 Comite de Rarezas de SEO (Espagne)
 Sveriges Ornitologiska Förenings Raritetskommitte (Suède)
 Schweizerische Avifaunistische Kommission (Suisse)
 Ukrainian Avifaunistic Commission (Ukraine)

Langue française 
En français, le terme d'« Oiseau rare » désigne une personne pleine de qualités. Cette expression semble être apparue en ce sens au  et pourrait être une allusion au phénix, oiseau mythique et donc nécessairement rare. Cette expression est utilisée en ce sens pour la sitcom nommée Les Oiseaux rares.

Cette expression fait référence aux oiseaux auxquels ont été attribués des pouvoirs surnaturels comme les merles blancs.

Compléments

Article connexe 

 Liste d'idiotismes animaliers français

Liens web 

  
  LPO L'homologation des observations d'oiseaux rares ou occasionnels
  La Commission d'Homologation (Belgique)

Notes 

Ornithologie
Oiseau